Ла-Шатр (фр. La Châtre) — многозначный термин.

 Ла-Шатр — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр. 
 Ла-Шатр — округ во Франции, один из округов в регионе Центр. 
 Ла-Шатр — кантон во Франции, находится в регионе Центр. Департамент кантона — Эндр.